Мануйлівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Мануйлівська сільська рада — Донецька область, Шахтарський район
 Мануйлівська сільська рада — Запорізька область, Приморський район
 Мануйлівська сільська рада — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Мануйлівська сільська рада — Полтавська область, Козельщинський район